Шарни може да се односи на:

 Шарни (Златна обала), насељено место у Француској, у департману Златна обала
 Шарни (Јон), насељено место у Француској, у департману Јон
 Шарни (Сена и Марна), насељено место у Француској, у департману Сена и Марна

Види још 
 Списак чланака који почињу са „Шарни“